«Изборский клуб» может означать:
 Изборский клуб — российская консервативная организация.
 Изборский клуб Новороссии — её филиал в самопровозглашённой ДНР.
 «Изборский клуб. Русские стратегии» — журнал этой организации.